SBL är en förkortning som kan betyda:

 Skattebetalningslagen
 Statens Bakteriologiska Laboratorium
 Svenska badmintonligan
 Svenska basketligan
 Svenskt biografiskt lexikon